Saratok (district), een district in de Maleisische deelstaat Sarawak
 Saratok (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Saratok